La paroisse Notre Dame des Près est une circonscription ecclésiastique de l'église catholique de France, subdivision du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin.

Histoire 

En 1999, le diocèse a décidé en synode de modifier les limites des paroisses et d'en réduire le nombre dans le département. Ainsi, cette année-là, la paroisse est créée en remplacement des 10 anciennes paroisses de la région.

Organisation 

La paroisse Notre Dame des Près est rattachée au diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, à l'archidiocèse de Reims et à la province ecclésiastique de Reims. Elle est située dans la zone de Thiérache du diocèse.

Communes de la paroisse 

Le siège de la paroisse est fixé au Nouvion-en-Thiérache. La paroisse regroupe les anciennes paroisses des communes  citées dans le tableau qui suit.

Prêtres responsables

Patrimoine religieux remarquable

Galerie de photos

Pour approfondir

Articles connexes 

Diocèse de Soissons
Liste des églises de l'Aisne

Liens externes 

 Site officiel de la paroisse Notre Dame des Près

Bibliographie

Sources 

Notre Dame des Près

Fondation en 1999